Minz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lwowitsch Minz (1895–1974), russischer Physiker und Funktechniker
 Isaak Israelewitsch Minz (1896–1991), russischer Historiker
 Jasmin Minz (* 1993), deutsche Filmschauspielerin
 Sonajharia Minz, indische Computerwissenschaftlerin und Mathematikerin
 Willy Minz (1901–1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Minc, Mintz